Flughafen Dallas steht für:

 Dallas/Fort Worth International Airport (DFW/KDFW), internationaler Verkehrsflughafen zwischen Dallas und Fort Worth
 Dallas Love Field (DAL/KDAL), früherer Hauptflughafen von Dallas